Лашуки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лашуки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Лашуки — село в Городнянском районе Черниговской области.